Raízes FM é uma emissora de rádio brasileira sediada em Capivari, cidade do estado de São Paulo. Opera no dial FM, na frequência 98.7 MHz. Sua programação abrange mais de 25 cidades da mesorregião de Campinas. Seus estúdios estão no Centro, e sua antena de transmissão está na Chácara Santo Antônio.

História

A Raízes FM iniciou suas atividades em 10 de julho de 1989, em uma chácara as margens da Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101). A Emissora foi fundada por Mário Maschietto, Carlos Alberto Maschietto e Wilson Roberto Reganelli. Hoje os sócios diretores da Emissora são Carlos Alberto Maschietto e Elizabete Parizotto Maschietto. O nome “Raízes” surgiu através da ideia de contribuir com a valorização da música com raízes em um país ou região. A Raízes foi a primeira rádio em frequência modulada (FM) a se instalar na cidade de Capivari.  Desde 1997 a emissora está localizada na área central da cidade, em prédio próprio, com estúdios aptos para gerar 24 horas de programação, ininterruptas, aos ouvintes.

A Raízes FM investiu em equipamentos de última geração, contando com 100% de todos os seus processos automatizados:  administrativos, programação, conteúdo e geração de energia (no caso de ausência de fornecimento pela rede).
Estes investimentos garantem confiabilidade na execução das campanhas publicitarias e na manutenção da programação com um som estéreo de alta qualidade.

Com a chegada de novas mídias a Raízes FM manteve seus investimentos no digital, contando com presença marcante na internet e nas redes sociais, além de possuir aplicativos para celulares, facilitando a interação dos ouvintes com nossa programação.

Locutores 
 Ademir Moreira
 André Mateus
 Boto Rosa
 Jean Bordini
 Larissa
 Marquinhos
 Rogério Naldi
 Toninho Junqueira
 Tonny Machado

Ligações externas 
 
 
 
 
Raízes FM no YouTube
Locutores recebem Moções de Aplausos na Câmara Municipal de Capivari 

Raízes FM
Estações de rádio fundadas em 1989